„Медибанк Интернешънал Сидни“ () е професионален тенис турнир, който се провежда ежегодно в Сидни, Австралия. Води началото си от 1885 г. и е един от най-старите тенис турнири в света.

Финалисти

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт

 
Турнири по тенис на твърд корт